Krönungsmarsch bezeichnet:

 Krönungsmarsch (Meyerbeer) von Giacomo Meyerbeer aus der Oper Le Prophète
 Feierlicher Krönungsmarsch (Tschaikowski) von Peter Tschaikowski
 Ungarischer Krönungsmarsch (Liszt) von Franz Liszt
 Ungarischer Krönungsmarsch (Josef Strauss) von Josef Strauss
 Coronation March (Edward German) von Edward German
 Crown Imperial (Marsch) von William Walton
 Krönungsmarsch (Kretschmer) von Edmund Kretschmer aus der Oper Die Folkunger